Live in San Francisco (album Biohazardu)
 Live in San Francisco (album Capletona)
 Live in San Francisco (album Don Carlosa)
 Live in San Francisco (album Joe Satrianiego)
 Live in San Francisco (album King Crimson)

Zobacz też